Die Korea Open 2018 im Tischtennis waren das siebte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 17. bis 22. Juli 2018 im südkoreanischen Daejeon statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Korea Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 28. Februar 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 28. Februar 2020)

ITTF World Tour
Tischtennisveranstaltung 2018
Tischtenniswettbewerb in Südkorea
Sportveranstaltung in Daejeon